

Басінув — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Басінув — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства